Качкар:

 Качкар (гора) — высочайшая вершина Понтийского хребта (Турция).
 Качкарские горы — горный хребет в Турции.
 Качкар — река в Тюменской области.
 Качкар (архар) — горный баран.